North Western Railway steht für:
North Western Railway (NWR), britische Bahngesellschaft im 19. Jh.
North Western Railway (Britisch-Indien) (NWR) – frühere Bahngesellschaft in Britisch-Indien
North Western Railway (Indien) (NWR), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
North Western Railway, fiktive Eisenbahngesellschaft aus der Buchreihe The Railway Series

Siehe auch:
London and North Western Railway, britische Bahngesellschaft
Bengal and North Western Railway, frühere indische Bahngesellschaft
Chicago and North Western Railway, USA
North Western Railroad, USA
Nordwestbahn